Hidroksinitrilna lijaza ima više značenja:

 Hidroksimandelonitrilna lijaza
 (S)-hidroksinitrilna lijaza